Bleeker oder De Bleeker ist der Familienname folgender Personen: 

 Andreas Bleeker (1931–2019), deutscher Künstler
 Bernhard Bleeker (1881–1968), deutscher Bildhauer 
 Cäcilie Bleeker (1798–1888), erste Ehrenbürgerin in Schleswig-Holstein
 Carina Bleeker (* 1968), niederländische Hockeyspielerin
 Eva De Bleeker (* 1974), belgische Politikerin
 Heinrich Johannes Bleeker (1850–1914), deutscher Kapitän
 Henrik Joesten Bleeker (1869–1930), deutsch-britischer Maler und Restaurator
 Horst Bleeker (* 1938), deutscher Schwimmer
 Johan Bleeker (* 1942), niederländischer Raumfahrtforscher
 Pieter Bleeker (1819–1878), niederländischer Arzt und Ichthyologe

Bleeker steht für:
 Bleeker (Comic), Comicfigur
 (9693) Bleeker, Asteroid

Siehe auch:
 Bleecker
 Bleker